Allred ist der Name folgender Personen:
 Albert L. Allred (* 1931), US-amerikanischer Chemiker
 Beau Allred (* 1965), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bill Allred (* 1936), US-amerikanischer Posaunist und Orchesterleiter
 Cary D. Allred (1947–2011), US-amerikanischer Politiker
 Colin Allred (* 1983), amerikanischer Footballspieler und Politiker der Demokratischen Partei
 Corbin Allred (* 1979), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Gloria Allred (* 1941), US-amerikanische Juristin und Bürgerrechtlerin
 James Allred (1899–1959), US-amerikanischer Politiker
 Jen Allred (* 1961), Leichtathletin aus Guam
 John Allred (* 1962), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ken Allred (* 1940), kanadischer Politiker
 Lance Allred (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 Loren Allred (* 1989), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Rulon C. Allred (1906–1977), US-amerikanischer Mormonenprediger

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Allred (Alabama), im Pike County
 Allred (Nevada), im Nye County – nicht mehr existent
 Allred (Tennessee), im Overton County
 Allred (Texas), im Yoakum County
 Allred (Utah), im Weber County
 Allred County, ehem. Verwaltungseinheit in North Dakota

Siehe auch:

 Allread
 Allred Creek